Bad Nieuweschans, een grensdorp in de provincie Groningen
 Nieuwe Schans (Gelderland), een buurtschap in Gelderland